Nogai (comandante)
Língua nogai
Horda Nogai